In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Kedungwaringin (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bekasi van de provincie West-Java 
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Kedungwaringin (Kedungwaringin), een plaats in het regentschap Bekasi van de provincie West-Java
Kedungwaringin (Tanah Sereal), een plaats in het regentschap Kota Bogor van de provincie West-Java